Richard Sterne ist der Name folgender Personen:

* Richard Sterne (Priester) (1596–1683), englischer Priester
 Richard Sterne (Golfspieler) (* 1981), südafrikanischer Golfspieler